Amalrik II av Jerusalem (; ), född före 1155 i Poitou i Frankrike, död 1 april 1205 i Akko i Jerusalem, var kung av Cypern från 1194 samt de jure uxoris kung av Jerusalem från 1197, med giftermålet med Isabella I, fram till sin död. Efter att ha deltagit i en revolt år 1168 mot Henrik II, reste han till det heliga landet och bosatte sig i kungariket Jerusalem.

Han var bror till Guido av Lusignan, som han 1194 efterträdde som kung av Cypern. Han blev 1197 krönt till kung av Jerusalem, men hade sitt residens i Akkon, då Jerusalem kontrollerades av araberna. Amalrik kämpade lyckligt mot Egypten, och upphjälpte sina rikens finanser.

Anfäder

Referenser

Fotnoter

Allmänna 

 Svensk uppslagsbok. Lund 1929

Vidareläsning 

 

Födda okänt år
Avlidna 1205
Män
Cyperns regenter
Kungadömet Jerusalems regenter